Vermileo är ett släkte av tvåvingar. Vermileo ingår i familjen Vermileonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Vermileo